Томас Уго Беренд (; родился 12 декабря 1974 года в Порту-Алегри, Бразилия) — немецкий теннисист бразильского происхождения.

Общая информация 
Отец Томаса — Клаудио — бывший волейболист, Сейчас владеет компанией, занимающейся графикой и печатью; мать — Мириам — работает вместе с отцом. Беренд-младший женат: его супругу зовут Керстин.

Томас родился и вырос в Бразилии, где в возрасте пяти лет начал играть в теннис. Любимое покрытие — грунт.

Беренд имеет двойное гражданство: бразильское и немецкое. В апреле 1992 года он переехал в Германию и начал выступать под её флагом.

Болеет за футбольные клубы Гремио и Боруссия Дортмунд.

Спортивная карьера 
В 1997 году принял участие на турнире ATP в Бухаресте, где вышел во второй раунд. В 1998 году выиграл первый «фьючерс» и первый «челленджер» в Будве. В 2000 году Беренд дебютирует на турнире серии Большого шлема Открытом чемпионате Австралии, где выходит во второй раунд. В феврале того года впервые попадает в Топ-100 одиночного рейтинга. В июле в Амерсфорте впервые выходит в четвертьфинал турнира ATP. В апреле 2001 до четвертьфинала он доходит на турнире в Мюнхене, а в сентябре того же года в Бухаресте. В сентябре 2002 Томас выиграл «челленджер» в Софии.

В начале сезона 2003 года немецкий теннисист выходит в четвертьфинал турнира в Ченнае. В феврале того же результата достиг на турнире в Копенгагене. В апреле Беренд выиграл «челленджер» в Сан-Ремо, а в июне в Вайдене. В июле ему удалось выйти в четвертьфинал на турнире в Штутгарте: во втором раунде он обыграл № 4 в рейтинге на тот момент Карлоса Мойю 7-6(5) 7-6(2). Ещё раз победить именитого испанца Беренду удалось в первом раунде турнира в Коста-де-Суипе в феврале 2004 года. По итогу того турнира Томас вышел в четвертьфинал. В июле до той же стадии дошёл на турнире в Амерсфорте. В ноябре он выиграл «челленджер» на острове Киш. В январе 2005 года побеждает на «челленджере» в Сантьяго. В начале феврале выходит в четвертьфинал турнира в Милане. В апреле Томас выиграл «челленджер» в Ольбии. В сентябре в Палермо в четвертьфинале обыграл Хуана Карлоса Ферреро и впервые вышел в полуфинал одиночного турнира ATP.

Рейтинг на конец года

Выступления на турнирах

Финалы турниров в одиночном разряде

Финалы челленджеров и фьючерсов в одиночном разряде (20)

Победы (12)

Поражения (7)

Несыгранные финалы (1)

Финалы турниров в парном разряде

Финалы турниров ATP в парном разряде (3)

Поражения (3)

Финалы челленджеров и фьючерсов в парном разряде (36)

Победы (20)

Поражения (15)

Примечания

Ссылки 
 
 

Теннисисты Германии